Василий Аргамаков:
 Аргамаков, Василий Николаевич (1883—1965) — советский пианист, педагог и композитор.
 Аргамаков, Василий Фёдорович (1840—1896) — русский военачальник; генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.